Klebung oder Kleben hat unterschiedliche Bedeutungen:

in der Technik – als fugenlose Verbindung mittels Klebstoff: Kleben
im Büro – eine Verbindung von Papier oder Pappe mittels Klebstoff oder Klebeband
in der Medizin: Medizinischer Kleber